A Hattuszilisz név gyakori hettita uralkodói név. Jelentése: Hattuszasz(ból származó) ember, a név elemei ḫattuš + ili(š), azaz Hattum, Hattuszasz és egy származási helyre utaló személynévképző. A luvi írásban önálló ligatúrával írták: ḫatti+li formában.

 I. Hattuszilisz hettita király
 II. Hattuszilisz hettita király
 III. Hattuszilisz hettita király
 I. Hattuszilisz kumahai király (asszír Qatazilu), kb. i. e. 866–857
 II. Hattuszilisz kumahai király, i. e. 8. század közepe
 Hattuszilisz hettita herceg, I. Hattuszilisz unokája

Hettita személyek